Jagodics Bence (Szombathely, 1994. március 31. –) magyar labdarúgóhátvéd, aki a Siófok játékosa. Édesapja, Jagodics Zoltán és bátyja, Jagodics Márk szintén labdarúgók.

Források

További információk 
Jagodics Bence adatlapja a hlsz.hu oldalon 

1994-ben született személyek
Szombathelyiek
Magyar labdarúgók
A Haladás labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
Az FC Ajka labdarúgói
A Szeged 2011 labdarúgói
A Balmazújvárosi FC labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói